Villa Elisa (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Villa Elisa (Entre Ríos), een plaats in de Argentijnse provincie Entre Ríos
 Villa Elisa (Paraguay), een plaats in Paraguay
 Villa Elisa (natuurgebied), een beschermd natuurgebied - IUCN-categorie Ia, natuurreservaat - in de Dominicaanse Republiek